{{Infoboks cykelrytter |wikidata=alle |ingen_wikidata=
| rytternavn        = 
| billede           = 
| billedtekst       = 
| billede_størrelse = 
| fuldenavn         = 
| kælenavne         = 
| fødselsdato       = 
| fødested          = 
| dødsdato          = 
| dødsted           = 
| land              = 
| højde             =  
| vægt              =  
 
| nuværendehold     = Stoppet
| disciplin         = Landevejscykling
| rolle             = Rytter
| ryttertype        = All-rounder
| amatørår          =
| amatørhold        =
| proår             = 
| prohold           = 
| hold wd           = 
| trænerår          = 
| trænerhold        = 
| storesejre        = 
Grand Tours 
Tour de France
 2 individuelle etaper (2016)
Giro d'Italia (2017)
 4 individuelle etaper (2016, 2017, 2018)
Vuelta a España
 2 individuelle etaper (2015)
Etapeløb
BinckBank Tour (2017)
 Endagsløb og KlassikereVM i enkeltstart (2017)
Nationale mesterskaber i enkeltstart (2014, 2016, 2017)

| signatur          = 
| signaturstørrelse =
| hjemmeside        = 
| andet             =
| noter             =
}}Tom Dumoulin''' (født 11. november 1990 i Maastricht) er en tidligere hollandsk professionel cykelrytter, der ved karrierestoppet i 2022 cyklede for . Han er kendt som tempospecialist og klassementsrytter. I 2017 vandt han for første gang Giro d'Italia. I 2018 blev han nummer 2 i både Giro d'Italia og Tour de France. Han har vundet etaper i alle tre Grand Tours. I 2017 vandt han verdensmesterskabet i enkeltstart, og året efter vandt han sølv.

Dumoulin deltog for Holland ved OL 2016 i Rio de Janeiro, hvor han stillede op i linjeløbet, men udgik i lighed med omkring firs andre deltagere. Nogle dage senere deltog han også i enkeltstart, hvor hans tid på 1.13.02,84 timer var nok til sølvmedaljen, næsten et minut efter schweiziske Fabian Cancellara, der vandt guld, men 15 sekunder foran britiske Chris Froome på tredjepladsen. Sølvmedaljen var Hollands første OL-medalje i denne disciplin nogensinde.

Tidslinje med samlede resultater fra Grand Tours og store etapeløb

Referencer

Eksterne henvisninger 

Mandlige cykelryttere fra Nederlandene
Personer fra Maastricht
Deltagere for Holland ved sommer-OL 2016
Olympiske sølvmedaljevindere fra Holland
Medaljevindere ved sommer-OL 2016
Cykelryttere ved sommer-OL 2020
Medaljevindere ved sommer-OL 2020